МАФ:

 Малые архитектурные формы
 Международная астронавтическая федерация

Прочее 
 Метилацетилен-алленовая фракция